Rassocha – rzeka w Rosji, dopływ Ałazei;
 Rassocha – rzeka w Rosji, dopływ Jasacznej;
 Rassocha – rzeka w Rosji, dopływ rzeki Popigaj;